Groveland, ville située en Floride;
Groveland, ville située dans l'État de New York;
Groveland, ville située au Massachusetts;
Groveland, ville située en Californie;
Groveland, ville située dans l'Illinois.

Homonymie de localités aux États-Unis